Терренс (Терри) Гордон Савчук (, ; , Виннипег, Манитоба, Канада — , Нью-Йорк) — канадский хоккеист украинского происхождения, амплуа — вратарь.

Является одним из лучших голкиперов за всю историю НХЛ, отличался фантастической скоростью и реакцией. Предпочитал играть без защитной маски, но после броска Бобби Халла шайба попала ему в голову, с тех пор он стал надевать маску. Вошёл в 100 лучших игроков НХЛ за всю её историю.

Страдал заболеванием спины, из-за которого ему было трудно выпрямиться в полный рост. Так как зрители, эксперты и хоккеисты не знали о заболевании Терри, они долгое время думали, что это новая стойка, но затем Терри признался в этом.

Умер после драки с одноклубником по «Нью-Йорк Рейнджерс» Роном Стюартом, вместе с которым снимал дом в пригороде Нью-Йорка.

Карьера 
 1949—1955 — Детройт Ред Уингз
 1955—1957 — Бостон Брюинз
 1957—1964 — Детройт Ред Уингз
 1964—1967 — Торонто Мейпл Ливз
 1967—1968 — Лос Анджелес Кингз
 1968—1969 — Детройт Ред Уингз
 1969—1970 — Нью-Йорк Рейнджерс

Обладатель Кубка Стэнли 1952, 1954, 1955, 1967, финалист розыгрышей Кубка Стэнли 1957, 1961, 1963, 1964. Обладатель призов НХЛ Колдер Трофи (1951), Везина Трофи (1952, 1953, 1955, 1965). В 1951—1953 входил в первый состав всех звёзд НХЛ, в 1954, 1955, 1959 и 1963 — во второй состав. Всего провёл 1034 матча. Одержал 447 побед в регулярных чемпионатах, в том числе рекордные 103 «сухие». Этот рекорд был побит почти через 40 лет Мартином Бродером.

Награды и достижения 
 Обладатель Везины Трофи

Рекорды 
 Обладатель рекорда НХЛ по количеству матчей, сыгранных вничью, — 172
 Рекорд Савчука по количеству «сухих» матчей (103) продержался 39 лет, пока в 2009 году его не побил Мартин Бродёр.

Статистика

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Инцидент с одноклубником и смерть 
Савчук боролся с продолжительной депрессией, которая часто влияла на его поведение. После окончания сезона 1969—1970 Савчук и его партнер по команде Рон Стюарт выпивали, и у них завязалась драка. Во время потасовки Терри получил серьезные травмы внутренних органов. В Мемориальной больнице Лонг-Бич был удален желчный пузырь Савчука, и он перенес вторую операцию на печени. Пресса охарактеризовала этот инцидент как «грубое развлечение». Савчук заявил, что принимает на себя полную ответственность за данное происшествие.

Позднее в нью-йоркской больнице Манхэттена была проведена еще одна операция на печени Савчука. Он так и не смог поправиться и вскоре после операции умер от легочной эмболии 31 мая 1970 года, в возрасте 40 лет. Последней журналисткой, которая говорила с ним за неделю до его смерти, была Ширли Фишлер (жена Стэна Фишлера). Савчук сказал ей, что инцидент со Стюартом «был просто случайностью». Фишлер описал его как «настолько бледного и худого, что шрамы почти исчезли с его лица». Жюри округа Нассау реабилитировало Стюарта и постановило, что смерть Савчука была случайной. Савчук был похоронен на кладбище Маунт-Хоуп в Понтиаке, штат Мичиган.

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Статья о Терри Савчуке

Хоккеисты Канады
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Везина Трофи
Хоккейные вратари